Walrond ist der Familienname folgender Personen: